IX peut faire référence à :
 Ⅸ, un nombre romain correspondant à neuf ;
 Internet Exchange Point ou point d’échange Internet ;
 Isoxanthohumol, une flavanone prénylée.

Ix peut faire référence à :
 ix, une planète du monde imaginaire de Dune ;
 Ix, un digramme de l'alphabet latin.

iX peut faire référence à :
 BMW iX, une automobile.

Voir aussi 
 I10